Tour de l'Ain 2021 var den 33. udgave af det franske etapeløb Tour de l'Ain. Cykelløbets tre etaper blev kørt fra 29. til 31. juli 2021. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 

2021
UCI Europe Tour 2021